Сегунда 1950/1951 () — 20-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнир за места в Примере

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1950/51 на lafutbolteca.com  

1950/1951
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1950 году
Спорт в Испании в 1951 году